Alfred Allen (beul), een Britse beul
 Alf Allen, een Brits syndicalist 
 Alfred Allen (acteur), een Amerikaanse acteur (1866–1947)